Großherr ist:

Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Großherr (1898–1945), stellvertretender Gauleiter der NSDAP in Ostpreußen, MdR
 Paul Großherr (1917–?), deutscher Feinmechaniker, Betriebsleiter und Politiker (LDPD), MdV

Außerdem:
 in älteren Schriften ein Titel des osmanischen Sultans